Macho kan syfta på:

Machismo (machokultur) – en typ av levnadsmönster
Macho (tidskrift) – en tidning
MACHO – mörka eller mycket ljussvaga objekt Massive astrophysical compact halo object